Алмас — название населённых пунктов:

 Алмас () — муниципалитет в Бразилии, штат Токантинс.
 Алмас — село в Коргалжынском районе Акмолинской области Казахстана.

См. также 
 Алмасты